Ліга I 2016—2017 — 99-ий сезон чемпіонату Румунії з футболу. Чемпіоном вперше став Віторул.

Клуби та стадіони

Перший раунд

Турнірна таблиця 

 
 

 

 

 

Примітки: 

Позначення:

Чемпіонський раунд 

 
 

 

 

Примітки: 
1. Клуб ЧФР (Клуж-Напока) не отримав ліцензію УЄФА на участь в єврокубках.

Позначення:

Втішний раунд 

 
 
  

  
   
 

Примітки: 
1. Клуб Волунтарі переміг у Кубку Румунії з футболу 2016—2017, але не візьме участь у Лізі Європи УЄФА 2017—2018, бо не зміг отримати ліцензію УЄФА для участі в єврокубках.

Позначення:

Лідери чемпіонату

Бомбардири

Плей-оф 

|-
| colspan="5" style="background:#fcc;"|12/15 червня 2017

|}

Примітки

Посилання 
 Офіційний сайт  
 Ліга І на soccerway 

2016—2017
Румунія
Румунія
2016 у румунському спорті
2017 у румунському спорті